Keʻanae ist der Name von:
 Keʻanae (Hawaii), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Hawaii
 Keʻanae Stream, ein Fluss im US-Bundesstaat Hawaii
 Keʻanae Valley, ein Tal im US-Bundesstaat Hawaii